StreetWise, een Amerikaanse krant
Streetwise (1984), een documentairefilm uit 1984
Streetwise (1998), een film uit 1998
Streetwise (televisieserie)